

Presentación previa 
Gerald Melzer fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en semifinales ante Víctor Estrella.

Víctor Estrella derrotó en la final a Damir Džumhur.

Cabezas de serie 

 ' Víctor Estrella (Campeón)
  Alejandro Falla (Cuartos de final)
  Damir Džumhur (Finalista)
  Jimmy Wang (Primera ronda)

<ol start=5>
  Adrián Menéndez-Maceiras ''(Semifinales)
  Gerald Melzer ''(Semifinales)
  Austin Krajicek ''(Primera ronda)
  Matteo Viola ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Morelos 2015